Psotvární (Caniformia) je podřád řádu šelem, který zahrnuje různé „psům podobné“ šelmy, jako jsou psi, lišky, medvědi, medvídci, lasice, skunkové a pandy malé, a všechny ploutvonožce (lachtany, tuleně a mrože).

Druhým podřádem šelem jsou kočkotvární (Feliformia).

Taxonomie 
Flynn et al. (2005) na základě molekulárních dat sestavili následující kladogram psotvárných:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Šelmy